Олег Балашов
 Балашов, Олег Александрович (1945—2010) — полковник КГБ СССР, сотрудник группы «Альфа».
 Балашов, Олег Александрович (1945—2022) — советский регбист и тренер, заслуженный тренер России (2001).